HP Pavilion har flere betydninger:

 HP Pavilion (computer) – En bærbar computerserie fra Hewlett-Packard.
 HP Pavilion at San Jose